Das Pontins Professional 1994 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Saison 1993/94. Es wurde vom 7. bis 14. Mai im Pontins’ Ferienresort in Prestatyn an der Nordküste von Wales ausgetragen.

Ken Doherty als Titelverteidiger blieb auch bei seinem zweiten Auftritt beim Pontins Professional ungeschlagen und gewann mit einem 9:5-Finalsieg gegen Nigel Bond seinen zweiten Titel. Er war der dritte Spieler in der Turniergeschichte, der seinen Titel verteidigen konnte.

Preisgeld 
Die Siegprämie blieb konstant bei 3.500 £. Insgesamt wurden 12.000 £ an die 8 Teilnehmer nach ihren Platzierungen verteilt.

Finalrunde 
Nach langer Zeit nahm mit Stephen Hendry mal wieder ein Weltmeister und Weltranglistenerster am Turnier teil. Er und 7 weitere Spieler aus den Top 46 spielten in drei Runden im Ausscheidungsmodus um den Turniersieg.

Finale

Century-Breaks 
Zweimal gab es im Turnier hohe Breaks von über 100 Punkten. Nigel Bond trug seines im Finale bei.

Quellen 

Snookerveranstaltung 1994
1994